Die Primera División 1960, auch unter dem Namen 1960 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional bekannt, war die 28. Saison der Primera División, der höchsten Spielklasse im Fußball in Chile.

Die Meisterschaft gewann das Team von CSD Colo-Colo, das sich damit für die Copa Campeones de América 1961 qualifizierte. Es war der achte Meisterschaftstitel für den Klub. CD Magallanes stieg nach der Abstiegsregelung in die zweite Liga ab. Dritter Pokalsieger Chile wurde der Vorjahresabsteiger und Zweitligist Deportes La Serena.

Modus 
Die 14 Teams spielen jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel. Sieger ist die Mannschaft mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Sind die besten Teams um die Meisterschaft punktgleich, so gibt es ein Entscheidungsspiel. Der Tabellenletzte der Abstiegstabelle steigt in die zweite Liga ab.

Teilnehmer 
Die ersten dreizehn Teams der Vorsaison nahmen auch wieder in dieser Saison teil. Aufsteiger aus der zweiten Liga ist Santiago Morning. Zehn Teams kommen aus der Hauptstadt Santiago, dazu spielen die Santiago Wanderers aus Valparaíso, CD Everton aus Viña del Mar, O’Higgins aus Rancagua und Rangers de Talca aus Talca in der Liga.

Tabelle

Abstiegstabelle

Beste Torschützen

Weblinks 
 Website des Verbandes ANFP

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1960
1960